LO sau Lo poate fi:

 Lo, oraș în Belgia
 Lô, râu în Vietnam
 Slovacia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Lodi, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Polskie Linie Lotnicze, codul IATA al acestei companii aeriene
 Saint-Lô, oraș în Franța, în regiunea Normandia de Jos
 Lo-Reninge, oraș neerlandofon din regiunea Flandra din Belgia

Legături externe 
  „lo” la acronymfinder.com